Gini peut être :
 une boisson : Gini
 une mesure statistique de la dispersion d'une distribution dans une population  : Coefficient de Gini
 un statisticien et sociologue italien : Corrado Gini
 un skieur alpin suisse : Marc Gini
 une skieuse alpine suisse : Sandra Gini
 Iríni Gíni, une résistante macédonienne, d'origine grecque.